Drusus est un cognomen latin, porté au départ par des membres d'une branche de la gens Livia, les Livii Drusi. Par Livie, le cognomen passe ensuite dans la famille des Claudii.

 Caius Livius Drusus, consul en -147 ;
 Marcus Livius Drusus, tribun de la république romaine ;
 Marcus Livius Drusus, tribun de la république romaine, fils du précédent ;
 Marcus Livius Drusus Claudianus, fils adoptif du précédent et père de Livie ;
 Nero Claudius Drusus, frère de Tibère, père de Claude et de Germanicus, aussi appelé Drusus I ;
 Julius Caesar Drusus, fils de Tibère, aussi appelé Drusus II ;
 Drusus Iulius Caesar, fils de Germanicus, aussi appelé Drusus III ;
 Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus, nom complet de l'empereur romain Claude.
 Nero Claudius Caesar Drusus, nom complet de Néron ;
 Marcus Livius Drusus Libo, consul en -15 ;
 Marcus Scribonius Libo Drusus, comploteur contre Tiberius, Germanicus, et Drusus II en 16.  Il se suicida ;

Voir aussi 
 Drusus est aussi un genre d'insecte trichoptère de la famille des Limnephilidae.